Jean-Claude Iranzi est un footballeur rwandais, né le  à Kigali au Rwanda. Il évolue depuis 2008 au APR FC au Rwanda, où il occupe le poste de milieu de terrain.

Biographie

Carrière

Palmarès 
 APR FC
 Champion de Rwanda : 2009, 2010
 Vainqueur de la Coupe du Rwanda : 2010
 Vainqueur de la Coupe Kagame : 2010

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international rwandais
Naissance à Kigali
Naissance en  décembre 1992